Giorgio d'Alemagna peut désigner :

 Giorgio d'Alemagna ou Giorgio di Alberto d’Alemagna  (~1410/1420-1479), enlumineur et un peintre italien de miniatures ;
 Giorgio d'Alemagna (), baron du Royaume de Naples, descendant d'une famille provençale arrivée à Naples à la suite de Charles I d'Anjou.